Eckersley est un nom de famille notamment porté par (ordre alphabétique) :
 Bill Eckersley (1925 - 1982), footballeur anglais ;
 Dennis Eckersley (1954 -), joueur américain de baseball ;
 Peter Eckersley (1904-1940), joueur de cricket puis homme politique britannique ;
 Richard Eckersley (1989 -), footballeur anglais.

Homonymie de patronyme